Bings ist der Name folgender Orte:

 Bings (Bludenz), Stadtteil der Stadtgemeinde Bludenz, Bezirk Bludenz, Vorarlberg

Bings ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Bings (1951–2011), deutscher Schlagzeuger und Bandleader der Jazz- und Unterhaltungsmusik
 Henry Bings (1923–1964), deutscher SF-Autor, Pseudonym von Heinz Bingenheimer